Сокращение KHC (латиницей) может означать:
  — саудовская компания.
 KHC — код ИАТА для аэропорта Керчь.
 KHC — тикер компании Kraft Heinz Company на американской бирже NASDAQ.

См. также 
  (кириллицей) — стр. значений